Алье́ (, ) — департамент на юге центральной области Франции, один из департаментов региона Овернь — Рона — Альпы. Порядковый номер 3. Административный центр — Мулен. Население — 353 124 человека (69-е место среди департаментов, данные 2010 года).

Происхождение названия 
Департамент получил своё название по имени одной из рек, Алье, протекающей по его территории.

География 
Департамент Алье входит в состав региона Овернь и граничит с департаментами Шер, Ньевр, Сона и Луара, Луара, Пюи-де-Дом и Крёз. Площадь территории — 7340 км².

На территории департамента расположены три бальнеологических курорта: Бурбон-л’Аршамбо, Нери-ле-Бен и Виши.

Гидрография 
По территории департамента протекают следующие реки. На западе — Шер, в центре — Алье и её приток Сиуль, на востоке — Луара и её приток Бебр.

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 3 округа, 19 кантонов и 317 коммун.

История 
История департамента в большей своей части является историей герцогства Бурбон, поскольку территория департамента соответствует территории прежнего герцогства.

Департамент как таковой является одним из 83 департаментов, образованных  в эпоху французской революции во исполнение закона от , на большей части территории прежней провинции Бурбонне.

В 1940 году коллаборационистское правительство маршала Петена размещалось в городе Виши, который с этого времени получил статус супрефектуры.

Экономика 
Наиболее выраженно в департаменте представлены следующие отрасли народного хозяйства — продовольственный сектор, лесная промышленность и мебельное производство, химическая отрасль, металлургия и металлообработка, каучук, машиностроение и электротехника, и, конечно же, бальнеология.

Туризм 

Отмеченный наследием герцогов де Бурбон, департамент Алье является страной рек, лесных рощ и невысоких гор. Красочные «бурбонские рощи», извилины Сиуль или лес Тронсе, все эти места приспособлены для природного туризма. Термальные курорты, к примеру, международный курорт Виши, считаются одним из главных секторов туристической активности в департаменте.

Бережно сохранённая природа укрывает множество старинных шато (свыше 500), церквей романского периода и красивых жилищ, многие из которых унаследованы со времён Бурбонов. Региональные гастрономические особенности отражают богатую историю провинции и высокое качество продуктов питания: картофельный пирог, шарольская говядина, вина Сен-Пурсен (AOC) (), горчица из Шарру, а также восьмиугольные пастилки Виши.

Река Алье является одним из немногих водоёмов Южной Европы, где в естественной среде обитает хариус (Thymallus thymallus), двусмысленно называемый во Франции ombre des rivières. Эта рыба очень высоко ценится в гастрономии Франции за свою тонкую и деликатную текстуру.

Среди достойных посещения достопримечательностей необходимо упомянуть:
 Памятники: Шато Лапалис (), имеющий знаменитые кессонированные потолки эпохи Ренессанса, и замок Бурбон-л’Аршамбо, являющийся «колыбелью» Бурбонов.
 Церкви и аббатства: Муленский кафедральный собор с триптихом «Богоматерь во Славе», приорская церковь Сен-Пьер в Сувиньи, и бенедиктинское аббатство Сен-Венсан в коммуне Шантель, которое по понятным соображениям издавна называют «Сен-Дени Бурбонов».
 Музеи: Национальный центр сценического костюма, в Мулене и Дом Мантена, простоявший запертым сто лет.
 Развивающие места: Парк аттракционов и зоопарк Le PAL в коммуне Домпьер-сюр-Бебр, Paléopolis в коммуне Ганна, задуманные для постижения естественных наук и наук о земле через призму палеонтологии.

Три примечательных города: административный центр департамента Мулен со своим богатым историческим наследием XV века, средневековый Монлюсон, над которым возвышается замок герцогов Бурбонских, и известный курорт Виши.

См. также 

 Департаменты Франции
 Кантоны департамента Алье
 Герцогство Бурбон

Примечания

Ссылки 
 Сайт префектуры Алье
 Сайт Генерального Совета Алье
 Комитет по туризму департамента Алье
 Карта и история департамента по состоянию на 1883 год

 
Центральный массив